Patrik Svensson kan syfta på:

 Patrik Svensson (politiker) (1895–1960), svensk socialdemokratisk politiker, talman i andra kammaren 1958–1960
 Patrik Svensson (professor) (född 1970), svensk professor i humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet
 Patrik Svensson (författare) (född 1972), svensk journalist och författare
 Patrik Svensson (fotbollsspelare) (född 1979), svensk fotbollsspelare
 Patrik Svensson (diplomat), svensk diplomat vid Sveriges ambassad i Aten

Se även 
 Patric Svensson (född 1970), svensk historiker och tidigare folkpartistisk kommunpolitiker